Osoby o tym nazwisku:
 Arbën Xhaferi – północnomacedoński filozof i polityk
 Talat Xhaferi – północnomacedoński polityk i wojskowy